Creswell ist der Name mehrerer

Personen:
 Frederic Creswell (1866–1948), südafrikanischer Arbeits- und Verteidigungsminister
 Gregory Creswell (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 John Angel James Creswell (1828–1891), US-amerikanischer Politiker, von 1869 bis 1874 US-Postminister
 John W. Creswell (* 1945), US-amerikanischer Dozent und Experte für Methodik der Empirischen Sozialforschung
 Keppel Archibald Cameron Creswell (1879–1974), britischer Kunsthistoriker für islamische Architektur
 Kelvin Creswell Rivers (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Nikki Creswell, US-amerikanische Schauspielerin
 Robert Creswell († 1850), US-amerikanischer Politiker
 William Rooke Creswell (1852–1933), australischer Admiral

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Creswell (Alabama)
 Creswell (Arkansas)
 Creswell (Kentucky)
 Creswell (Maryland)
 Creswell (Michigan)
 Creswell (North Carolina)
 Creswell (Oregon)
 Creswell (Pennsylvania)
 Creswell (Virginia)
 Creswell Heights (Washington)
 Creswell Township (Kansas)

in Großbritannien:
 Creswell (Derbyshire)
 Creswell (Nottinghamshire)
 Creswell (Staffordshire)

im NRHP gelistete Objekte:
 Creswell Historic District, in Creswell, North Carolina, ID-Nr. 02001112
 Creswell Mansion, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 77000366
 Creswell Public Library and Civic Improvement Club Clubhouse, in Creswell, Oregon, ID-Nr. 07001508

Sonstiges:
 Mount Cresswell, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Greswell